Osoby
 Rutherford Hayes – 19. prezydent USA
 Ira Hayes
 Isaac Hayes
 Joanna Hayes
 Helen Hayes
 Lucy Hayes
 Sean Hayes

Miasta
 Hayes – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Hayes – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Hayes (Jamajka) – miasto
 Hayes (Luizjana) – jednostka osadnicza w USA

Gminy w USA:
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Otsego
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Hayes (ang. Hayes Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Hayes (Bromley) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Hayes (Hillingdon) – miejscowość w hrabstwie Londyn (Anglia)
 Hayes (Staffordshire) – miejscowość w hrabstwie Londyn (Anglia)

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hayes (ang. Hayes County) – w stanie Nebraska

Inne
 Hayes – standard używany przy komunikacji komputera z modemem
 Hayes – fikcyjny bohater serialu Star Trek: Enterprise
 Hayes – rzeka w Kanadzie

ja:HAYES